Högaborgs BK is een Zweedse voetbalclub uit Helsingborg die werd opgericht in 1927.  Ze spelen momenteel in de Zweedse vierde divisie.

Geschiedenis 
De club werd in het voorjaar 1927 opgericht door Sven Damberg en Lars Flodin en een groep vrienden. Tijdens hun eerste jaar speelden ze in blauwe shirts en witte shorts, maar in 1928 veranderden ze in hun huidige kleuren. De nieuw gevormde club legde ook een sportveld aan in Viskans vall in het oosten van Högaborg, maar werd gedwongen te verhuizen in 1937 omdat de gemeente Helsingborg de site wilde gebruiken voor huisvesting. De club speelde tot 1942 in Tre Torns-plan in Jönköpingsgatan toen Harlyckans Idrottsplats werd voltooid en de club daarheen verhuisde. Harlyckan is sindsdien het huis van de club geweest. In 1971 werd de club uitgebreid met een damesafdeling. 

Sinds hun oprichting in 1927 heeft Högaborgs BK voornamelijk deelgenomen aan de midden- en lagere divisies van het Zweedse voetbal. De club speelt momenteel in Divisie 3 Sydvästra Götaland, de vijfde divisie van het Zweedse voetbal. Ze spelen hun thuiswedstrijden op de Harlyckans IP in Helsingborg.  

Högaborgs BK is aangesloten bij de Zweedse voetbalbond.

Resultaten

Ex-spelers 

 Mats Magnusson
 Henrik Larsson 
 Martin Olsson 
 Marcus Olsson
 Jesper Jansson

Referenties

Externe links 

Högaborgs BK
Sport in Helsingborg